Тортоса () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эбре. Занимает площадь 218,45 км². Население — 36 824 человек (на 2009 год). 24 % населения составляют эмигранты из 96 стран мира. Примерно 800 человек из бывших стран СССР. Расстояние до административного центра провинции — 69 км.

История 
Первое упоминание как о городе относится ко II веку до нашей эры, это были времена, когда римские завоеватели объявили Иберийский полуостров своей провинцией, центром этой провинции был город Таррако (Таррагона) и на тот момент был самым большим городом, площадь города составляла более 70 га. Тортоса в эти времена носила название — Дертоса, по территории примерно была сопоставима с Барсино (Барселона). На протяжении веков город был важным экономическим центром римской провинции, из-за своего расположения на реке являлся перевалочным пунктом между морем и материком. В 506 году контроль над Тортосой установили вестготы Алариха II. Тортоса имела даже свой амфитеатр на несколько тысяч человек, но до наших времен он не сохранился, на его месте в XIII веке, предположительно, был построен кафедральный собор.

В IX веке Тортоса была крепостью сарацин. В 810 году Людовик I Благочестивый лично возглавил поход на Тортосу. Карл Великий прислал ему в помощь большое войско. Подступив к городу, Людовик непрерывно атаковал, применяя тараны и другие осадные орудия и, проломив стены, через сорок дней после начала осады взял город. Падение Тортосы было значительной потерей сарацин.

В 1010—1060 и 1081—1099 годах Тортоса являлась столицей одноименной тайфы.

В 1148 году после почти 400 лет мусульманского владычества Тортоса была освобождена Рамоном Беренгером IV в рамках Второго крестового похода.

В 1413 году в Тортосе состоялся самый знаменитый из христианско-еврейских диспутов (англ.).

Население

Известные уроженцы 
 Адриан VI
 Диспуч, Кристофор (1510—1574) — каталонский литератор.
 Рамо́н Кабре́ра-и-Гриньо́ (1806—1877) — испанский карлистский генерал.
 Педрель, Фелипе (1841—1922) — испанский композитор, музыковед и педагог.
 Ха́йме Ферра́н (1851—1929) — испанский медик и бактериолог.
 Араса, Франсиско Химено (1858—1927) — испанский художник.

Достопримечательности 
 Замок Тортоса

Фотографии

См. также 
 Екимов, Вячеслав Владимирович — советский и российский велогонщик

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Tortosa

Муниципалитеты Таррагоны
Города провинции Таррагона